Der deutsche Name Hausspinne wird für verschiedene, in Gebäuden lebende Webspinnen-Arten verwendet, die teilweise sogar unterschiedlichen Familien angehören. Dies sind etwa:

 die Große Winkelspinne Eratigena atrica
 die Hauswinkelspinne Tegenaria domestica (= Tegenaria derhami)
 (seltener) die Rostrote Winkelspinne Malthonica ferruginea
 die Mauerwinkelspinne Tegenaria parietina

Eigentlich unrichtig bezeichnet der Volksmund auch weitere, im Freiland lebende ähnliche Arten der Gattung Kleine Winkelspinnen Tegenaria bzw. Eratigena als „Hausspinnen“, wenn diese sich in Gebäude verirren, beispielsweise
 die Feldwinkelspinne
 die ähnlich aussehende Waldwinkelspinne
Die Gattung Tegenaria (im weiteren Sinne, mit den Arten, die 2013 in die Gattung Eratigena transferiert wurden) wurde 2008 als Spinne des Jahres in Europa gekürt. Die Wahl sollte einem breiten Publikum nahebringen, dass diese Kulturfolger durchaus wertvolle Nützlinge sind.

Gebietsweise werden auch gebäudebewohnende Arten der Gattung der Zitterspinnen (Pholcus) als Hausspinne bezeichnet.

Einzelnachweise 

Arachnologie